13978 Hiwasa – asteroide della fascia principale
 Hiwasa – centro abitato giapponese nella prefettura di Tokushima, ora parte della città di Minami